Byers Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Byers Lake (Alaska)
 Byers Lake (Branch County, Michigan)
 Byers Lake (Schoolcraft County, Michigan)
 Byers Lake (Pennsylvania)
 Byers Lake (Texas)